São Lucas — um dos apóstolos de Jesus

Bairros do Brasil
São Lucas (distrito de São Paulo)
São Lucas (Belo Horizonte)
São Lucas (Volta Redonda)
Anexo:Lista de bairros de Barra Mansa

 San Lucas

Desambiguação
Desambiguações de topônimos